Сидими:

 Сидими — до 1972 года название села Безверхово (Хасанский район Приморского края).
 Сидими — до 1972 года название реки Нарва, впадает в Японское море (Хасанский район Приморского края).
 Сидими — река в районе имени Лазо Хабаровского края, левый приток реки Немта.
 Полуостров Сидими — до 1972 года полуостров Янковского, Приморский край.